Sekunde (verkürzt von  ‚zum zweiten Mal verminderter Teil‘, daher das Sekundenzeichen »″«) steht für:

 Sekunde, die SI-Basiseinheit der Zeit
 in der Drucktechnik die Bogenzahl mit Sternchen auf der dritten Seite eines Falzbogens, siehe Bogensignatur
 Sekunde (Musik), auch Sekund, ein Intervall von einem Halb- bis Ganzton
 eine Unterteilung des Winkels im Stundenmaß, siehe Zeitmaß (Winkel)
 Winkelsekunde, eine Einheit des ebenen Winkels

Siehe auch:
 Segundo